Saint Gildas peut désigner plusieurs saints chrétiens :

 Gildas le Sage  (° vers 490 - † vers 569 ou 570), ou Gildas de Rhuys ou Gweltaz en breton, abbé renommé du monde celtique chrétien, fondateur de l'abbaye de Rhuys ; fêté localement le 29 janvier.
 Gildas l'Albanais (421-512), souvent confondu avec le précédent. 
 Gildas Irwa († 1918), et David Okelo, bienheureux, martyrs à Paimol, près de la mission de Kalongo, en Ouganda ; fêtés le 18 septembre.

Références